Вошингтон се може односити на:
 Округ Вошингтон (Јута)
 Округ Вошингтон (Њујорк)
 Округ Вошингтон (Тексас)
 изговор града Вашингтон
 изговор савезне државе Вашингтон

Види још 
 Вашингтон (вишезначна одредница)